Даррен Вітч (,  24 квітня 1960, Саскатун) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 5-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Герші Берс», «Ньюмаркет Сейнтс», «Монктон Гокс», «Вашингтон Кепіталс», «Детройт Ред-Вінгс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та ХК «Ландсгут».

Загалом провів 544 матчі в НХЛ, включаючи 33 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Ландсгута»‎‎
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Уродженці Саскатуна